A Hartford Whalers egy professzionális jégkorong csapat volt, amely létezése legnagyobb részét a connecticuti Hartford városban játszotta. 1972-től 1979-ig New England Whalers névvel a World Hockey Associationban (WHA) játszott, eleinte Bostonban Massachusetts államban, majd 1974-ben Hartfordba költözött. Miután a WHA 1979-ben megszűnt, az NHL–WHA-egyesülés alapján 1979-ben belépett a National Hockey League-be (NHL), ahol Hartford Whalers néven 1997-ig játszott. 1997-ben a franchise Észak-Karolinába költözött, ahol napjainkig Carolina Hurricanes név alatt szerepel az NHL-ben.

Szezonok

WHA - New England Whalers

NHL - Hartford Whalers

Csapatkapitányok 

beleértve mind a WHA-es, mind az NHL-es kapitányokat is

Ted Green, 1972–1975
Rick Ley, 1975–1980
Mike Rogers, 1980–1981
Dave Keon, 1981–1982
Russ Anderson, 1982–1983
Mark Johnson, 1983–1985Ron Francis, 1985–1990
nem volt kapitány, 1990–1991
Randy Ladouceur, 1991–1992
Pat Verbeek, 1992–1995
Brendan Shanahan, 1995–1996
Kevin Dineen, 1996–1997

Visszavonultatott mezszámok 

 2 Rick Ley, hátvéd, 1972–1981
 9 Gordie Howe, jobbszélső, 1977–1980
 19 John McKenzie, jobbszélső, 1977–1979

Első körös draftok 

Csak az NHL-draftokban

 1979: Ray Allison (18. helyen)
 1980: Fred Arthur (8. helyen)
 1981: Ron Francis (4. helyen)
 1982: Paul Lawless (14. helyen)
 1983: Sylvain Turgeon (2. helyen)
 1984: Sylvain Côté (11. helyen)
 1985: Dana Murzyn (5. helyen)
 1986: Scott Young (11. helyen)
 1987: Jody Hull (18. helyen)
 1988: Chris Govedaris (11. helyen)
 1989: Robert Holík (10. helyen)
 1990: Mark Greig (15. helyen)
 1991: Patrick Poulin (9. helyen)
 1992: Róbert Petrovický (9. helyen)
 1993: Chris Pronger (2. helyen)
 1994: Jeff O’Neill (5. helyen)
 1995: Jean-Sébastien Giguère (13. helyen)

Játékos rekordok (NHL) 

 Legtöbb gól egy szezonban: 56 – Blaine Stoughton (1979–1980)
 Legtöbb gólpassz egy szezonban: 69 – Ron Francis (1989–1990)
 Legtöbb pont egy szezonban: 105 – Mike Rogers (1979–1980; 1980–1981)
 Legtöbb pont egy szezonban: (hátvéd): 80 – Mark Howe (1979–1980)
 Legtöbb pont egy szezonban (újonc): 72 – Sylvain Turgeon (1983–1984)
 Legtöbb kiállításperc egy szezonban: 358 – Torrie Robertson (1985–1986)
 Legtöbb győzelem egy szezonban: 31 – Mike Liut (1986–1987)

Megszűnt NHL csapatok